Delden steht für:

 Delden (Hof van Twente), Ortsteil der Gemeinde Hof van Twente in der niederländischen Provinz Overijssel

Delden ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Margarethe van Delden (1858–1938), Oberin des ersten Diakonieseminars des Evangelischen Diakonievereins in Elberfeld
 Gerrit van Delden (1842–1925), deutscher Chemiker und Textilindustrieller
 Hendrik van Delden (1872–1950), deutscher Baumwollspinnerei- und Zwirnereibesitzer

 Rembert van Delden (1917–1999), deutscher Textilkaufmann und Politiker (CDU)
 Willy van Delden (1890–1977), deutscher Textilfabrikant
 Ysaak van Delden (1859–1939), deutscher Textilfabrikant, Mitbegründer der Westfälischen Jutespinnerei und Weberei